

Pessoas
Herbie Hancock
Winfield Hancock

Localidades
Hancock (Iowa)
Hancock (Maine)
Hancock (Maryland)
Hancock (Michigan)
Hancock (Minnesota)
Hancock (Wisconsin)

Outros
Hancock (filme)
3731 Hancock

Desambiguações de topônimos